Бастіо́нний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Бастіонний провулок — провулок в місті Київ.
 Бастіонний провулок — провулок в місті Полтава.
 Бастіонний провулок — провулок в місті Сімферополь.

Бастіонний провулок — провулок в місті Ростов-на-Дону.

Див. також 
 Бастіонна вулиця
 Бастіонний проїзд

Провулки